Весеннее первенство Ленинграда по футболу 1926 стало ХVIII и вторым, проведенным Ленинградским губернским советом по физической культуре (ЛГСФК).

Это был последний турнир, прошедший в традициях «весеннего кубка»; в дальнейшем весенние городские соревнования  проводились нерегулярно и имели другой формат (круговых турниров).

Победитель — Петроградский район

Организация и проведение турнира 
Турнир проходил в двух группах: старшей (12 клубов) и младшей (14 клубов), соревновавшихся в четырёх командах. Всего на восьми соревновательных уровнях были заявлены к участию 104 команды.

В старшей группе весеннего кубка участвовали 12 клубов, представлявшие районные кружки спорта (РКС) общества «Спартак» под эгидой ВЛКСМ, общество «Динамо» и ряд клубов производственных объединений и предприятий, созданных фактически спортивной секцией ЛГСПС — Ленинградского губернского совета профессиональных союзов — и находившихся под формальным руководством «Спартака».

 Районный спортивный кружок (РСК) «Спартак» Петроградского района, или просто «Петроградский район» — преемник клуба «Спорт», в прошлом сезоне носивший название Петроградский район «А»
 Выборгский район — преемник клуба «Унитас», ранее Выборгский район «А»
 Василеоостровский район — преемник клуба «Коломяги», ранее Петроградский район «Б»; до 30 мая носил название Стадион им.КИМа
 Центральный район — преемник клуба «Меркур», ранее Центральный район «А»
 Володарский район — назывался также клуб им.Ленина при заводе Володарского района, в прошлом сезоне носил название «Большевик»
 «Красный путиловец»
 «Красный выборжец»
 «Красный арсенал»
 «Динамо»
 «Совработники» Парголово — ранее «Горнорабочие»
 КОР (Клуб имени Октябрьской революции) — ранее клуб города Слуцк
 «Володарское» — клуб поселка им.Володарского

Ход турнира 
Турнир стартовал 23 мая и проходил по олимпийской системе; в случае ничьей в основное время назначалось дополнительное (2 тайма по 15 минут), продолжавшееся, при необходимости, еще 15 минут до первого забитого гола. Если и после этого тайма счёт оставался ничейным, назначалась переигровка.

Уже в первом круге встретились фавориты — команды Петроградского и Выборгского районов. Интерес к встрече подогревался происходившей в то время конфронтацией между этими клубами, связанной с переходом к выборжцам Пётра Ежова, Константина Егорова и Пётра Антипова, спустя некоторое время решивших вернуться в прежний клуб, на что новый клуб согласия не давал. Вышедшие на поле «перебежчики» играли против своей старой команды явно ниже своих возможностей (как отмечала пресса, не без умысла), что обусловило поражение выборжцев 1:2. В остальных матчах отмечались крупные победы команд класса «А», и лишь динамовцы, хотя и остались по ходу матча без удалённых А.Васильева и П.Миронычева, сумели в дополнительное время обыграть команду Центрального района (бывший «Меркур»), ослабленную отсутствием М.Окуня, М.Сергеева и П.Григорьева.

В следующем круге во встрече действующих весеннего и осеннего чемпионов Петроградский район обыграл 2:1 «Красный путиловец», забив решающий гол "...перед самым концом с подачи Д.Родионова от чьей-то головы". Василеостровцы (именовавшиеся на то время ещё командой стадиона им.КИМа) и володарцы, несмотря на дополнительное время, сыграли вничью, а динамовцы неожиданно легко обыграли «Красный выборжец».

Организаторы странным образом выводили по итогам двух кругов в полуфинал только три команды, и их "... выручили команды Василеостровского и Володарского районов, составившие своей переигровкой второй недостающий полуфинал", в котором удача улыбнулась володарцам. В другом матче петроградцы, проведя удачную замену и выставив в центре нападения мощного датчанина Финструпа, сумели уверенно победить «Динамо» — 2:0.

Финальный матч по составу участников и характеру игры был повторением прошлогоднего — в упорной борьбе счет не был открыт ни в основное, ни в дополнительное время (что по тем временам было удивительной редкостью). И лишь в последнем экстра-тайме "до первого вбитого мяча" уже на 15 секунде А.Штукин "спокойно направляет в сетку володарцев мяч, поданный Д.Родионовым в центр с самой линии ворот", принеся петроградцам очередную победу в кубковом турнире.

Турнирная сетка

Матчи 
Первый круг

Второй круг

1/2 финала

Финал

Минорные турниры

Младшая группа 
Победитель — Пролетарский завод В:П «Красный путь»

Участники: «Паркоммуна», Стадион им.Ленина, Завод им.Карла Маркса, Сестрорецк, «Красная заря», «Электросила», Эстонский клуб, Троцк, Урицкое, клуб ЛГСПС; Металлический завод и клуб им.Дзержинского

Младшие команды 

 Финал соревнований II команд старшей группы — Василеостровский районII 2:1 Петроградский районII
 II«мл» — Пролетарский заводII 2:0 «Электросила»II
 III«ст» — Володарский районIII 1:0 ВыборгскийIII
 III«мл» — Эстонский клубIII +:- СестрорецкIII
 IV«ст» — Выборгский районIV 6:0 ВолодарскийIV
 IV«мл» — «Паркоммуна»IV 4:0 Эстонский клубIV

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Периодика

Ссылки 

 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
Региональные футбольные турниры СССР
Футбол в СССР в 1926 году
1926 год в Санкт-Петербурге